Просяные Поляны — село в Кадомском районе Рязанской области. Входит в Восходское сельское поселение.

География 
                                                                                                                                                                                                   
Село находится на реке Теньтевка в 4 км к востоку от Восхода и в 18 км к западу от Кадома (24 км по автодорогам). Вокруг села расположены обширные поля, в 2 км восточнее находится лесной массив.

В полукилометре к северу от села проходит автодорога Сасово — Кадом, имеется подъездная дорога от неё к селу, продолжающаяся далее на юг к Варваровке.

История                                                                                                                                                                                     
Первое упоминание села относится к 1680 году. В 1890 году по церковному ведомству открылась начальная школа..

Примечания 

Населённые пункты Кадомского района